Дми́трий Андре́евич Кула́гин () — российский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника за клуб «Зенит».

Спортивная карьера

Клубная карьера 
Кулагин начал заниматься баскетболом в 6 лет. Выступал за молодёжную команду ЦСКА. В межсезонье 2009 года перешёл в команду «Нижний Новгород», выступавшую во втором по значимости дивизионе российского чемпионата — Суперлиге Б. Быстро стал игроком основного состава. Вместе с ним клуб в том же сезоне вышел в Суперлигу А, которая сменила своё название на Профессиональную баскетбольную лигу.

Несмотря на то, что перед сезоном 2010/11 команда укрепилась рядом игроков, Кулагин остался в ней на ведущих ролях, проводя на паркете в среднем по 20 минут и показывая солидную игру. Тренер подмосковного «Триумфа» Вальдемарас Хомичюс назвал Дмитрия одним из открытий первого круга чемпионата. В розыгрыше Кубка России 2010/11 БК «Нижний Новгород» впервые в своей истории принял участие в Финале четырёх. Обыграв в полуфинале красноярский «Енисей», нижегородцы не справились в решающем поединке со «Спартаком» из Санкт-Петербурга и завоевали серебряные медали. Дмитрий Кулагин вошёл в символическую пятерку как лучший разыгрывающий.

В конце марта 2011 года Дмитрий Кулагин оказался в больнице после драки около ночного клуба. Из-за этого спортсмен пропустил матч всех звёзд ПБЛ, в котором должен был принять участие, и несколько игр своего клуба. В результате Кулагин был назван главным тренером нижегородского клуба Зораном Лукичем главным разочарованием сезона.

27 мая 2011 года клуб принял решение расстаться с молодым защитником. По словам генерального менеджера «Нижнего Новгорода» Сергея Панова, причиной стала недостаточная ответственность игрока.

12 июля 2011 года Кулагин подписал контракт с подмосковным клубом «Триумф».

9 июля 2012 года Кулагин подписал контракт с самарским клубом «Красные Крылья». В составе «Красных Крыльев» Кулагин стал обладателем Кубка России и Кубка вызова ФИБА. В матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 5,5 очка и 1,7 подбора за игру, в Еврочеллендже — 4,2 очка и 1,8 подбора.

2 сентября 2013 года Кулагин вернулся в подмосковный клуб «Триумф».

14 июля 2015 года подписал контракт с московским ЦСКА по схеме «1+2». Провёл за сезон 2015/2016 в общей сложности 49 матчей, в том числе дебютировав в Евролиге. Дебют состоялся в домашнем матче с Барселоной, в котором Кулагин набрал 10 очков и отдал 3 результативные передачи. В июле 2016 году клуб воспользовался имевшейся опцией и продлил контракт с защитником, изменив по обоюдному соглашению его сроки до 1 года.

В октябре 2017 года подписал двухлетний контракт с «Локомотивом-Кубанью», в составе которого в феврале 2018 года стал обладателем Кубка России. Был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» турнира.

25 июня 2021 подписал однолетний контракт с клубом «Зенит». Летом 2022 года «Зенит» продлил контракт с Кулагиным на два года.

Карьера в сборной 
На чемпионате Европы 2008 года для игроков до 16 лет, несмотря на то, что сборная России заняла только восьмое место, Дмитрий Кулагин вошёл в символическую сборную турнира, став вторым по результативности (в среднем 20,8 очков за игру).

Был лидером сборной России на чемпионате Европы 2010 года для игроков до 18 лет, особенно отличившись в игре против сборной Сербии, в которой набрал 23 очка и сделал 8 передач, 7 подборов и 5 перехватов. Во многом благодаря игре Кулагина сборная впервые в своей истории дошла до стадии полуфиналов и вышла в финал соревнований, где уступила сборной Литвы. По результатам турнира Дмитрий был признан лучшим разыгрывающим, специалисты отметили его способность понимать игру, позволившую ему стать лидером турнира по количеству перехватов (в среднем 2,6 за игру). После этого успеха был номинирован на звание лучшего игрока Европы до 20 лет 2010 года. По результатам голосования, однако, занял последнее место из 15 кандидатов.

В 2011 году Кулагин принял участие в чемпионате мира среди игроков до 19 лет, проходившем в Латвии. Кулагин был одним из лидеров команды, ярко проявив себя в ряде матчей. Во многом благодаря его игре сборная России сенсационно обыграла в четвертьфинале сборную США, и уступив в полуфинале литовцам, завоевала в матче за третье место бронзу. Во всех трёх матчах плей-офф Кулагин набирал больше 20 очков и был лидером по этому показателю среди россиян. По результатам турнира он был включён в пятёрку его звёзд и признан лучшим атакующим защитником.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Евролиги: 2015/2016
 Серебряный призёр Еврокубка: 2017/2018
 Обладатель Кубка Вызова ФИБА: 2012/2013
 Чемпион Единой лиги ВТБ (3): 2015/2016, 2016/2017, 2021/2022
 Чемпион России (3): 2015/2016, 2016/2017, 2021/2022
 Обладатель Кубка России (2): 2012/2013, 2017/2018
 Серебряный призёр Кубка России (2): 2010/2011, 2022/2023
 Серебряный призёр Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014

Сборная России 
 Чемпион Универсиады: 2013
 Бронзовый призёр чемпионата мира (до 19 лет): 2011
 Серебряный призёр чемпионата Европы (до 18 лет): 2010

Статистика

Чемпионат России

Статистика в других лигах

Международные турниры

Личная жизнь 
Младший брат Дмитрия — Михаил Кулагин, так же профессиональный баскетболист.

5 июля 2022 был дисквалифицирован на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил.

Увлечения 
Хобби - шахматы.

Награды 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (3 ноября 2021 года) - за высокие спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте БК «Нижний Новгород»
 Дмитрий Кулагин: «Никакой драки не было, я просто вступился за товарища»

Баскетболисты России
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил